Psàmate (filla de Crotop).
 Psàmate (filla de Nereu).
 Psàmate, un satèl·lit de Neptú